Das Männereinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand vom 24. bis 30. Juli 2021 im Tōkyō Taiikukan statt.

Setzliste

Ergebnisse 

Pavel Širuček konnte wegen einer COVID-19-Infektion nicht antreten.

Weblinks 
 Olympic Sports Table Tennis

Einzelnachweise 

Einzel Manner